Xianling kan syfta på:

 Xianling (Ming), kejsargrav i Kina från Mingdynastin
 Xianling (Tang), kejsargrav i Kina från Tangdynastin
 Xianling (Han), kejsargrav i Kina från Handynastin
 Xianlingqi Shan, berg i Fujian i Kina